Númerov (en cirílico Нумеров) puede referirse a:
 Borís Númerov, astrónomo ruso;
 Numerov, cráter lunar que lleva su nombre;
 (1206) Numerowia, un asteroide del cinturón de asteroides que lleva su nombre.
 Método de Númerov, un método numérico que permite resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden en las que no aparece el término de primer orden.